Houde ist der Familienname folgender Personen:

 Camillien Houde (1889–1958), kanadischer Politiker
 Germain Houde (* 1952), kanadischer Schauspieler
 Louis-José Houde (* 1977), kanadischer Humorist
Peter Houde, US-amerikanischer Paläontologe
Pierre Houdé, belgischer Radrennfahrer
 Serge Houde (* 1953), kanadischer Schauspieler